Seznam občin departmaja Haute-Savoie zajema 294 občin.

 (CAA) Aglomeracijska skupnost Annecy, ustanovljena leta 2001.

Haute-Savoie